Die 19. Etappe der Tour de France 2009 am 24. Juli führte über 178 km von Bourgoin-Jallieu nach Aubenas. Sie enthielt zwei Zwischensprints und drei Bergwertungen der 2. und 4. Kategorie.

Aufgaben 
 66 Alan Pérez – Zeitlimit überschritten
 68 Amets Txurruka – Zeitlimit überschritten

Punktewertung 
 1. Zwischensprint in Le Rival (Kilometer 33) (356 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Saint-Julien-en-Saint-Alban (Kilometer 141) (130 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  José Iván Gutiérrez || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  José Luis Arrieta || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Aubenas (Kilometer 178) (222 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Mark Cavendish || 35 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 30 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Gerald Ciolek || 26 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Greg Van Avermaet || 24 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Óscar Freire || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Fumiyuki Beppu || 19 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Christophe Le Mével || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Martijn Maaskant || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Geoffroy Lequatre || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Sergei Iwanow || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  Wladimir Karpez || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  Rinaldo Nocentini || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Alexander Botscharow || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Sebastian Lang || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  Stéphane Goubert || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 
 Côte de Culin, Kategorie 4 (Kilometer 6,5) (512 m ü. NN; 2,6 km à 5,6 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  David Loosli || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 1 Pkt.
|}

 Côte de la forêt de Chambarans, Kategorie 4 (Kilometer 18) (627 m ü. NN; 3,1 km à 6,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Geoffroy Lequatre || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 1 Pkt.
|}

 Col de l'Escrinet, Kategorie 2 (Kilometer 162) (787 m ü. NN; 14 km à 4,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Alessandro Ballan || 20 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Laurent Lefèvre || 18 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 10 Pkt.
|}

Weblinks 
 Etappe 19: Bourgoin-Jallieu–Aubenas

Etappe 19
200919
Sport (Bourgoin-Jallieu)
Aubenas
Sportveranstaltung im Département Isère

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 19